Mendoza může být označení či pojmenování pro:

geografie
 Mendoza (Argentina) – město v Argentině
 Mendoza (provincie) – argentinská provincie
 Mendoza (ostrov) – chilský ostrov

osobnosti
 viz Mendoza (příjmení) 

další užití
 Mendoza (planetka) – planetka 3868 v hlavním pásu planetek
 Mendozasaurus – dinosaurus nalezený na území Argentiny
 kodex Mendoza – aztécký kodex
 Mendoza (pavouk)